Newland steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Newland (Indiana)
 Newland (Michigan)
 Newland (Missouri)
 Newland (North Carolina)
 Newland (South Carolina)
 Newland (Virginia)

im Vereinigten Königreich:
 Newland (East Riding of Yorkshire)
 Newland (Kingston upon Hull)
 Newland (Gloucestershire)
 Newland (North Yorkshire)
 Newland (Worcestershire)

Personen:
 Courttia Newland (* 1973), britischer Rapper, Musikproduzent und Roman- und Drehbuchautor 
 John Newland (1917–2000), US-amerikanischer Filmregisseur, Schauspieler, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Marv Newland (* 1947), US-amerikanischer Animator und Filmproduzent
 Rens Newland (* 1953), niederländischer Gitarrist
 Victor Newland (1876–1953), australischer Unternehmer, Soldat und Politiker
 William C. Newland (1860–1938), Vizegouverneur von North Carolina

Siehe auch:
 Newland Township
 Newlands
 Neuland